Šepak je lahko:
 Šepak Donji (Bosna in Hercegovina)
 Šepak Gornji (Bosna in Hercegovina)